Courier (lettertype)
 Courrier des Pays-Bas (Nederlandse Courier), krant sinds 1821, na 1830 Courrier Belge
 Courier (automerk)
 een model van Ford, de Ford Courier
Courier (schaken), een historische variant van het schaakspel.